Скан может означать:

 Скан, Сидни Альфред (1870—1939) — британский садовод, ботаник и библиотекарь.
 КСВ-2 «Скан» — устройство эвакуации для вертолета Ми-8, разработанное по требованию МЧС России
 Т-скан — компьютерная система для клинической диагностики и анализа окклюзионных контактов.
Скан, предприятие, находящиеся во Владивостоке, занимающиеся оцифровкой видеокассет, аудиокассет, киноплёнок, фотоплёнок. слайдов.

См. также 
 Скан-код — индивидуальный код клавиш клавиатуры